Mash steht für:

 Mash (Futter), ein Ergänzungsfutter für Pferde
 Mash (Band), Schweizer Mundart-Pop-Band
 Mash (Motorradmarke), französische Motorradmarke

Personen:
 Deborah Mash (* 1952), US-amerikanische Neurologin
 The Mash, Pseudonym von Johnny Mandel (1925–2020), US-amerikanischer Komponist

MASH steht als Abkürzung für:
 Mobile Army Surgical Hospital, ein mobiles chirurgisches Feldhospital in Frontnähe
 MASH, Roman (1968) von Richard Hooker
 MASH (Film), US-amerikanische Filmkomödie (1970) nach dem gleichnamigen Roman
 M*A*S*H (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1972–1983)
 MASH (Multi-stAge noiSe-sHaping), eine Variante der Delta-Sigma-Modulation

Siehe auch:
 Masch
 Mäsch
 Mesch
 Mesh

Abkürzung